Lugbara peut désigner :
 les Lugbara, un peuple d'Ouganda, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo
 le lugbara, une langue soudanique centrale